Wapen van Esch (Boxtel), een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Wapen van Esch (bij Wittlich), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 wapen van Esch (bij Gerolstein), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Wapen van Esch-sur-Sûre, een gemeente in het Luxemburgse kanton Wiltz
 Wapen van Esch-sur-Alzette, een plaats en gemeente in het Luxemburgse kanton  Esch-sur-Alzette